Везенберг () — название ряда немецких городов.

 Везенберг (Гольштейн)
 Везенберг (Мекленбург)
 историческое немецкое название города Раквере в Эстонии